Лэ́йни Каза́н (; род. 15 мая 1940, Бруклин, Нью-Йорк) — американская актриса и певица.

Биография 
Лэйни Казан, урождённая Лэйни Левин, родилась 15 мая 1940 года в Бруклине (Нью-Йорк), в еврейской семье. Отец — Бен Левин, мать — Кэрол Казан. Окончила Университет Хофстры в Хемпстеде, Нью-Йорк.

В 1961 году дебютировала на Бродвее в мюзикле «Самая счастливая девушка в мире», а годом позже сыграла в мюзикле «Браво, Джованни!». На протяжении восемнадцати месяцев была также дублёром Барбры Стрейзанд в мюзикле «Смешная девчонка», когда у той возникли проблемы с голосом. Кинокарьера Казан началась в 1968 году ролью Леды Мартелл в фильме «Дьяволы Дейтона» с Лесли Нильсеном в главной роли.

В октябре 1970 года актриса снялась для журнала «Playboy», фотография из которого вдохновила Джека Кёрби, одного из авторов комиксов «DC Comics», на создание персонажа «Большая Барда».

Помимо театра, Казан много работала на телевидении, снимаясь в различных шоу и телесериалах. Наиболее знаменитые фильмы с её участием: «Мой лучший год» (1982), «Страсть в пыли» (1985), «На пляже» (1988), «Моя большая греческая свадьба» (2002) и «Джильи» (2003). В 1983 году актриса была номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль второго плана в кинофильме» за роль Белль Карроки в фильме «Мой лучший год» (1982).

В 2010 году Лэйни Казан снялась в роли Максин Розен в пяти эпизодах седьмого сезона популярного американского телесериала «Отчаянные домохозяйки».

Личная жизнь 
В 1971 году вышла замуж за Питера Дэниелса. В том же году у них родилась дочь. Их брак продлился до смерти Дэниелса в 1989 году.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Исполнители MGM Records
Киноактрисы США
Выпускники Средней школы Эразмус Холл
Выпускники университета Хофстра
Преподаватели Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе